Баруа — фамилия. Известные носители:

 Баруа, Биринчи Кумар (1908—1964) — индийский литературовед и критик, писал на ассамском и английском языках
 Баруа, Гунабхирам (1837—1894) — индийский общественный деятель, драматург, писатель (языки: хинди, ассамский), историк.
 Баруа, Джахну (род. 1952) — индийский режиссёр кино на ассамском языке.
 Баруа, Дибьенду (род. 1966) — индийский шахматист, гроссмейстер (1991).
 Баруа, Кристина (Барруа; род. 1981) — немецкая теннисистка французского происхождения.
 Баруа, Мунин (1946—2018) — индийский сценарист и режиссёр кино на ассамском языке.
 Баруа, Наваканта (1926—2002) — индийский поэт и романист, пишущий на ассамском языке.
 Баруа, Хемчандра (1835—1896)— индийский учёный, поэт, драматург, писатель (ассамский язык).

См. также 
 Барруа

Примечания